Луна (Шумен, 2. април 1971) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Плод от Рая}- (1996)
 -{Чужденка}- (1997)
 -{Рокля, къса, тясна}- (1998)
 -{Тук-там, тук-там}- (1998)
 -{Искам го-стискам го}- (1999)
 -{Плажно масло}- (2001)
 -{Чики-чики}- (2002)
 -{Завинаги до теб}- (2006)
 -{Best Ballads}- (2015)
 -{Всички на крака}- (2019)

Спотови 

Рођени 1971.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи